

Чутеєвське сільське поселення — сільське поселення, Кайбіцький район, Татарстан
 Чутеєвське сільське поселення — сільське поселення, Янтіковський район, Чувашія